Кутуев () — татарская фамилия; имеет женскую форму Кутуева. Известные носители:
 Кутуев, Адель Нурмухамметович (1903—1945) — советский татарский писатель-фантаст, поэт и драматург, журналист, военный корреспондент.
 Кутуев, Рауф Ибрагимович (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Кутуев, Ринат — 3-кратный чемпион мира и 11-кратный чемпион Узбекистана по карате.

Кутуева 
 Кутуева, Гульназ Миратовна (род. 1974) — башкирская поэтесса, филолог, журналистка.
 Кутуева, Зайнуль Мухамедовна (1903—1996) — советский татарский фтизиатр.

См. также 
 Кутуево